Dénes József (1905–1936) válogatott labdarúgó
 Dénes József (1957–2008) zenész, gitáros, zeneszerző
 Dénes József (1960) régész